Философия Unix — набор культурных норм и философских подходов к разработке программного обеспечения, основанных на опыте ведущих разработчиков операционной системы Unix.

Макилрой: четверть века Unix 
Дуг Макилрой, изобретатель каналов Unix и один из основателей традиции Unix, обобщил философию следующим образом:

 «Философия Unix гласит:
 Пишите программы, которые делают что-то одно и делают это хорошо.
 Пишите программы, которые бы работали вместе.
 Пишите программы, которые бы поддерживали текстовые потоки, поскольку это универсальный интерфейс».

Обычно эти высказывания сводятся к одному «Делайте что-то одно, но делайте это хорошо».

Из этих трёх принципов только третий является специфичным для Unix, хотя разработчики Unix чаще других акцентируют внимание на всех трёх принципах.

Майк Ганцарз: философия Unix 
В 1994 году Майк Ганцарз () объединил свой опыт работы в Unix (он является членом команды по разработке системы X Window System) с высказываниями из прений, в которых он участвовал со своими приятелями-программистами и людьми из других областей деятельности, так или иначе зависящих от Unix, для создания Философии Unix, которая сводится к 9 основным принципам:

 Красиво — небольшое.
 Пусть каждая программа делает что-то одно, но хорошо.
 Стройте прототип программы как можно раньше.
 Предпочитайте переносимость эффективности.
 Храните данные в простых текстовых файлах.
 Извлекайте пользу из уже существующих программных решений.
 Используйте скриптовые языки для уменьшения трудозатрат и улучшения переносимости.
 Избегайте пользовательских интерфейсов, ограничивающих возможности пользователя по взаимодействию с системой.
 Делайте каждую программу «фильтром».

Менее важные 10 принципов не снискали всеобщего признания в качестве частей философии Unix, и в некоторых случаях являлись предметом горячих споров (монолитное ядро против микроядра):

 Позвольте пользователю настраивать окружение.
 Делайте ядра операционной системы маленькими и легковесными.
 Используйте нижний регистр и придерживайтесь кратких названий.
 Не храните тексты программ в виде распечаток («Спасите деревья!»).
 Не сообщайте пользователю об очевидном («Молчание — золото»).
 Разбивайте сложные задачи на несколько простых, выполняемых параллельно («Мыслите „параллельно“»).
 Объединённые части целого есть нечто большее, чем просто их сумма.
 Ищите 90-процентное решение.
 Если можно не добавлять новую функциональность, не добавляйте её («Чем хуже, тем лучше»).
 Мыслите иерархически.

Реймонд: Искусство программирования в Unix 
Эрик Рэймонд () в книге «Искусство программирования в Unix» подытожил философию Unix как широко используемую инженерную философию «Делай это проще, глупец» (принцип KISS). Затем он описал, как эта обобщённая философия применима в качестве культурных норм Unix. И это несмотря на то, что несложно найти несколько нарушений в следующей текущей философии Unix:

 Правило модульности: Пишите простые части, соединяемые понятными интерфейсами.
 Правило ясности: Ясность лучше заумности.
 Правило композиции: Разрабатывайте программы так, чтобы их можно было соединить с другими программами.
 Правило разделения: Отделяйте правила (policy) от механизма (mechanism); отделяйте интерфейс от движка (engine).
 Правило простоты: Нацельтесь на простоту; добавляйте сложность, только где необходимо.
 Правило экономности: Пишите большую программу только когда другими средствами выполнить необходимую задачу не удастся.
 Правило прозрачности: Разрабатывайте прозрачные программы для облегчения последующего пересмотра и отладки.
 Правило надёжности: Надёжность — дитя прозрачности и простоты.
 Правило представления: Храните знания в данных так, чтобы логика программы была тупой и надёжной.
 Правило наименьшего удивления: При разработке интерфейса всегда делайте так, чтобы привычные элементы интерфейса выполняли привычные функции.
 Правило тишины: Если программе нечего сказать, пусть лучше молчит.
 Правило восстановления: Если программа должна аварийно завершиться, делайте это шумно и как можно быстрее.
 Правило экономии: Время программиста дорого; сократите его, используя машинное время.
 Правило генерации: Избегайте ручного набора кода; при любом удобном случае пишите программы, которые бы писали программы.
 Правило оптимизации: Сначала — опытный образец, потом — «причесывание». Добейтесь стабильной работы, только потом оптимизируйте.
 Правило многообразия: Отвергайте все утверждения о «единственно правильном пути».
 Правило расширяемости: Разрабатывайте для будущего. Оно наступит быстрее, чем вы думаете.

Большинство из этих норм принимается вне сообщества Unix — даже если это было не так во времена, когда они впервые были применены в Unix, то впоследствии это стало так. К тому же много правил не являются уникальными или оригинальными для сообщества Unix. Тем не менее, приверженцы программирования в Unix склоняются к тому, чтобы принять сочетание этих идей в качестве основ для стиля Unix.

Цитаты 
 «Unix прост. Но надо быть гением, чтобы понять его простоту» — Деннис Ритчи.
 «Unix не предназначен для ограждения своих пользователей от глупостей, поскольку это оградило бы их и от умных вещей» — Дуг Гвин.
 «Unix никогда не говорит „пожалуйста“» — Роб Пайк.

Критика

The UNIX-HATERS Handbook 
Философия UNIX критиковалась в книге «The UNIX-HATERS Handbook», изданной в начале 1990-х годов.

 По мнению редакторов книги, подход Unix приводит к появлению решений, сделанных наспех, без должного продумывания архитектуры, после чего данные решения канонизируются (enshrined), то есть объявляются вечной классикой. Например, таким решением, по их мнению, являются lock files — временные файлы без содержимого, создаваемые как пометка того факта, что какая-то программа находится в процессе исполнения.

 X Window System была подвергнута критике за отделение в ней механизма (engine) от политики (policy), что привело к отсутствию в UNIX стандарта на политики управления пользовательским интерфейсом и большим затруднениям при разработке приложений, использующих GUI.

 NFS была подвергнута критике за изначально порочный подход к архитектуре — попытку создать stateless файл-сервер при том, что это принципиально невозможно. Когда же невозможность поддержки некоторых важных вещей стала очевидной, к NFS прикрутили «костыль» под названием процесса lockd.

Но, в то же время, критикуемые в этой книге подходы, начатые в *NIX, плавно обосновываются и в ОС Microsoft Windows и Apple Mac OS.

Примечания

Ссылки 
 Brian Kernighan, Rob Pike. The UNIX Programming Environment 1984
 Rob Pike. Notes on Programming in C 11 сентября 1989
 Richard Gabriel. The Rise of Worse is Better // Lisp: Good News, Bad News, How to Win Big 1991
 Peter H. Salus. A Quarter Century of UNIX. Addison-Wesley, 31 мая 1994. ISBN 0-201-54777-5
 Eric S. Raymond. Philosophy // The Art of UNIX Programming. Addison-Wesley, 17 сентября 2003. ISBN 0-13-142901-9
 M. D. Schroeder, D. D. Clark, J. H. Saltzer, D. H. Wells. Final Report of the Multics Kernel Design Project 1977
 
 

Unix
Разработка программного обеспечения